Plaats in Indonesië
 Kedungwuluh (Kalimanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kedungwuluh (Padaherang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java